Аэропорт Иерро — аэропорт на Канарских островах в 9 километрах к северо-востоку от Вальверде. Единственный действующий аэропорт на острове Иерро (Испания) . Аэропорт был открыт в декабре 1972 года и его прозвали Аэропортом крабов.

Несмотря на свои размеры и малое количество рейсов, аэропорт стал в 2007 году лидером на Канарских островах по росту числа пассажиров и товарных перевозок.

Аэропорт обслуживает только внутренние рейсы, в основном из/в: север Тенерифе, север Гран-Канария и Ла-Пальма. В 2011 году аэропорт обслужил 170 225 пассажиров, совершил 4 674 различных операций и через него прошло около 135 тонн товаров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта 
 Официальный сайт аэропорта 

Аэропорты Канарских островов
Иерро
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1972 году